Igreja ou Basílica de Nossa Senhora de Lourdes — em Belo Horizonte, Minas Gerais
 Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Caxias do Sul) — no Rio Grande do Sul
 Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Teresina) — no Piauí

Desambiguações de religião
Nossa Senhora de Lourdes